Okenia aspera är en snäckart som först beskrevs av Joshua Alder och Hancock 1845.  Okenia aspera ingår i släktet Okenia och familjen Goniodorididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nakensnäckor
aspera